Barnard Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barnard Creek (Colorado), im Teller County
 Barnard Creek (Idaho), im Clearwater County
 Barnard Creek (Michigan), im Charlevoix County
 Barnard Creek (New York), im Steuben County
 Barnard Creek (Oregon), im Baker County
 Barnard Creek (Utah), im Davis County
 Barnard Creek (Virginia), im Patrick County
 Barnard Creek (Washington), im Chelan County
 Barnard Creek (Wyoming), im Crook County